Ке́льтский крест — религиозный символ, характерный для кельтского искусства Британских островов, появившийся в Раннее средневековье. Представляет собой вариант христианского креста с наложенным на него кольцом (нимбом). Монументы и изображения кельтских крестов найдены также в Ирландии и Франции. Получил широкое распространение благодаря использованию в качестве элемента высоких каменных крестов, воздвигнутых на островах, прежде всего в регионах, где проповедовали ирландские христианские миссионеры с IX по XII вв.

Хотя исследователи спорят о точном происхождении символа, он очевидно связан с более ранними изображениями крестов и колец, и является разновидностью . Кельтский крест приобрёл новую популярность во время кельтского возрождения в XIX веке; термин «кельтский крест» устоялся именно в то время. Форма креста, обычно украшенная причудливыми декоративными переплетениями и другими мотивами островного кельтского искусства, стала популярной для погребальных памятников и оставалась таковой, распространившись далеко за пределы Ирландии.

Кельтские кресты в Ирландии 
Изображения крестов с кольцами, схожих с более древними континентальными аналогами, появились в Ирландии и Шотландии на резных каменных плитах и археологических ​​артефактах, таких как . Однако наибольшей популярности эта форма искусства достигла благодаря использованию в монументальных, отдельно стоящих каменных крестах — характерной и широко распространённой форме Британского островного искусства. Эти памятники, впервые появившиеся в IX веке, имеют форму крестов с кольцами на ступенчатом или пирамидальном основании. Сама форма монументов имеет очевидные конструктивные преимущества. Существует ряд теорий относительно происхождения каменных крестов на Британских островах. Ряд учёных считают кольцо конструктивным элементом более ранних деревянных крестов, которые, возможно, нуждались в распорках для поддержки перекладины. Другие предполагают, что кресты были видом местного искусства бронзового века или были переняты от ранних коптских крестов, основанных на анхе. Исследователи Майкл В. Херрен и Ширли Энн Браун (Michael W. Herren // Shirley Ann Brown) допускают происхождение кельтских монументальных крестов от более ранних аналогов в христианском искусстве. Кресты с кольцом (нимбом), символизирующим небесную сферу, описаны в трудах Отцов Церкви. «Космологический крест» — важный мотив в поэме Целия Седулия «Carmen Paschale», известной в Ирландии с VII в.

Точно не установлено, где были возведены первые каменные кресты. Самые ранние образцы датируются примерно IX в., они условно делятся на две группы: близ ирландской деревушки Ахенни () и при ирландском же монастыре на ныне шотландском острове Айона. Группа в Ахенни считается наиболее древней. Однако не исключено, что Сент-Джонс-Кросс и на Айоне был самым ранним кельтским крестом. Влияние монастыря на Айоне как центра паломничества, возможно, привело к тому, что этот крест стал источником вдохновения для зодчих с Ахенни, а также для изображений других кольцевых крестов на пиктских камнях.

В Ирландии существует поверье, что кельтские кресты появились на острове благодаря святому Патрику — миссионеру, обратившему жителей острова в христианство. Согласно ему, кельтский крест — это объединение креста, символа христианства, и символа солнца, чтобы дать обращённым в христианство из язычества идею о важности креста, связав его с идеей языческого солнечного божества. На ранних кельтских крестах встречаются такие христианские символы, как рыба и хризма.

Кельтское возрождение 
Кельтское возрождение в Ирландии середины XIX века отмечено усилением интереса как к кельтской культуре в целом, так и к кельтским крестам в частности — древние памятники изучались более тщательно, а также появилась тенденция к строительству уже современных реплик. В 1853 году слепки-копии некоторых древних высоких крестов были выставлены на Дублинской промышленной выставке. В 1857 году ирландский художник и антиквар Генри О'Нил опубликовал свою работу «Иллюстрации наиболее интересных монументальных крестов Древней Ирландии» (Illustrations of the Most Interesting of the Sculptured Crosses of Ancient Ireland). Эти два события стимулировали интерес к кельтским крестам как к символу древнего наследия Ирландии.

Новые версии высоких кельтских крестов создавались в качестве модных кладбищенских памятников в викторианском Дублине в 1860-х годах. Из Дублина интерес к кельтской культуре распространился на остальную часть страны и за её пределы. Со времён кельтского возрождения крест с кольцами стал эмблемой кельтской идентичности в дополнение к его более традиционной религиозной символике. Современный интерес к символу возрос благодаря супругам Александру и Евфимии Ричи (). Они работали на острове Айона в Шотландии с 1899 по 1940 год и популяризировали использование символа кельтского креста в ювелирных изделиях. Во многом благодаря этой паре использование кельтского креста в моде популярно и на сегодняшний день.

В 1850-х годах кельтские кресты стали весьма широко использоваться как могильные памятники, эта их функция отличалась от средневековых оригинальных крестов как символа общественной религиозной святыни. В настоящее время кресты фигурируют как украшение различных товаров, ряд организаций используют их в собственной символике: к примеру, Гэльская атлетическая ассоциация, Ирландская футбольная ассоциация и национальная футбольная сборная Северной Ирландии. С 1954 года в центре флага церкви Уэльса изображён кельтский крест.

Символ ультраправых 

В 1924 году священник-иезуит Поль Донкёр создаёт во Франции католическое юношеское движение «кадетов» по примеру немецкой организации «Квикборн»; в качестве эмблемы для него он выбирает кельтский крест. В годы Второй мировой войны Донкёр, будучи одним из лидеров скаутского движения в стране, активно поддерживает режим Петена, а кельтские кресты используются в качестве символики парамилитарных молодёжных организаций: молодёжного крыла Французского легиона ветеранов в Алжире и главной юношеской организации вишистской Франции Équipes nationales (). В то же время схожий символ используется фашистской Французской народной партией Жака Дорио.

После войны, отбывая тюремный срок за участие в движении франсистов, Пьер Сидос выбрал кельтский крест в качестве символа основанного им в 1949 году националистического движения Jeune Nation (), противопоставляя его лотарингскому кресту голлистов. Во время Алжирской войны кельтский крест используется другими французскими националистическими группировками. В начале 60-х бельгийский праворадикал Жан Тириар перенимает символ для своего панъевропейского движения Jeune Europe ().

Современность 
В среде НС-скинхедов, расистов и неонацистов используется для обозначения превосходства белой расы. Кельтский крест часто появляется в России на матчах клубов РПЛ, Украине, в особенности в среде футбольных фанатов «ультрас» и в связи с Евромайданом, в котором футбольные фанаты «ультрас» принимали участие.

См. также 
 Солнечный крест

Примечания

Литература 

 
  (в пер.)

Ссылки 

Кельтское искусство
Христианство в Ирландии
Типы крестов
Цикличность в религии
Символика христианства
Скинхеды
Национализм
Неонацизм
Ультраправые
Христианские учения и доктрины